Adelstein je priimek več oseb:
 Joseph Xaver von Adelstein, avstro-ogrski general
 Paul Adelstein, ameriški igralec